NGC 4199-1
NGC 4199-2